La 39ª edición de la Copa de baloncesto de Francia (en francés Coupe de France y también conocida como  Trophée Robert Busnel en memoria de Robert Busnel, baloncestista francés fallecido en 1991) fue una competición organizada por la Federación francesa de baloncesto que se celebró entre el 8 de septiembre de 2015 y el 1 de mayo de 2016, en la que participaron 56 equipos profesionales y aficionados en un sistema de eliminatoria directa. La final se jugó el 1 de mayo en el AccorHotels Arena de París. El campeón fue el Le Mans Sarthe Basket, que lograba su cuarto título.

Calendario

Cuadro final 
El sorteo de treintaydosavos y dieciseisavos de final se celebró el . El sorteo de cuartos de final tuvo lugar el . El sorteo de semifinales se celebró el .

La final se celebró el sábado  en el AccorHotels Arena de Paris.

Final

Equipos por división

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de la Federación Francesa de Baloncesto

Copa de baloncesto de Francia
Deporte en Francia en 2015
Deporte en Francia en 2016
Baloncesto en 2015
Baloncesto en 2016